Список кантри-хитов №1 1973 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1973 году.

История 
 19 мая чарт возглавил хит «What’s Your Mama’s Name» кантри-певицы Тани Такер, для которой это 1-й чарттоппер (из 10 в 1973-1988 годах).

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Лучшие синглы США 1973 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1973 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1973 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 1973 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1973 года